Sezóna 2003/2004 byla 56. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Frankfurt Lions.

Konečná tabulka základní části

Play down 
hráno na 4 vítězná utkání.

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004